Toponímia:
 Coll d'Arques (Alins): collada del municipi d'Alins (Pallars Sobirà)
 Coll d'Arques (Estamariu): collada entre els municipis d'Estamariu i de les Valls de Valira (Alt Urgell)
 Coll d'Arques (Navès): collada del municipi de Navès (Solsonès)